Арчи Кларк (; родился 15 июля 1941 года) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.

Биография 
Кларк вырос в пригороде Детройта и по окончании школы вступил в ряды вооружённых сил США. Играя на авиабазе Эндрюс в баскетбол, его заметил скаут из Миннесотского университета и предложил ему стипендию. После успешного выступления за университетскую сборную, он был выбран клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте НБА 1966 года в четвёртом раунде под общим 37 номером.

За 10 сезонов в НБА он выступал за «Лейкерс», «Филадельфию-76», «Балтимор / Кэпитал Буллетс», «Сиэтл Суперсоникс» и «Детройт Пистонс». В 1968 году Кларк стал частью сделки по переходу Уилта Чемберлена из «Филадельфии 76» в «Лейкерс». Его средняя результативность в НБА составляла 16,3 очка за игру и он дважды участвовал в матчах всех звёзд НБА, а также выбирался во вторую сборную всех звёзд НБА в 1972 году.

В 1987 году Кларк предпринял неудачную попытку баллотироваться на пост мэра города Экорс (штат Мичиган). В 1992 году он вместе с Дэйвом Бингом, Дэйвом Дебуше, Дэйвом Коуэнсом и Оскаром Робертсоном основал профсоюз бывших игроков НБА.

Ссылки 
 Career statistics 
 NBRPA biography

Баскетболисты США
Игроки «Миннесота Голден Гоферс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Кэпитал Буллетс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Детройт Пистонс»